Андрей Даниленко:
 Даниленко, Андрей Иванович (род. 1960) — украинско-американский лингвист-славист.
 Даниленко, Андрей Петрович (род. 1956) — украинский политик, городской голова Евпатории (1998—2014).